Canela-preta - Canela-preta, árvore da flora brasileira.

Canela Preta, Liga - Liga de futebol de negros e mulatos (início do século XX), também chamada de Liga dos Canelas Pretas.

Desambiguação